Тарлев — фамилия.
 Тарлев, Василий Павлович (род. 1963) — молдавский политик, премьер-министр Молдавии (2001-2008), сопредседатель партии «Возрождение», лидер общественного движения «Друзья России в Молдавии».
 Тарлев, Константин Сергеевич (род. 1987) — украинский шахматист, международный мастер (2007).